Petr Průcha, född 14 september 1982 i Chrudim, Tjeckien är en före detta tjeckisk professionell ishockeyspelare. Průcha debuterade i Chrudims juniorlag som 17-åring och draftades 2002 av Rangers i den åttonde rundan som 240:e spelare totalt. Säsongen 2005–06 debuterade han för New York-laget och gjorde 30 mål på 68 matcher men hamnade ändå i skuggan av andra förstaårsspelare som Aleksandr Ovetjkin och Sidney Crosby. Den 4 mars 2009 blev han bortbytt till Phoenix Coyotes. I slutet av säsongen 2010–11 skrev Průcha på för SKA Sankt Petersburg, och avslutade sin karriär där säsongen 2012–13.

Statistik

Klubbkarriär

Män
Födda 1982
Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i New York Rangers
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Levande personer
Världsmästare i ishockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 2002
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft